The Medium – opera drammatica composta da Gian Carlo Menotti
 The Medium – film diretto da Banjong Pisanthanakun del 2021
 The Medium – videogioco sviluppato da Bloober Team

Pagine correlate 

 Medium